Павол Янік (; *15 жовтня 1956, Братислава) — доктор філософії, словацький письменник, драматург і в 2003-2007 голова Асоціації словацьких письменників.

Поезія 

 1981 – Nezaručené správy, básnický debut, rozvíjal tu výdobytky konkretistov v lyrických miniatúrach modernou senzibilitou nekonvenčnej výpovede;
 1984 — Zrkadlo na konci leta, zbierka básní; ironickým podtónom sa tu jazykovou kreativitou vyjadril o zmysle každodenných vecí;
 1985 — Dovidenia v množnom čísle, zbierka básní; ironickým podtónom sa tu jazykovou kreativitou vyjadril o zmysle každodenných vecí;
 1991 — Hurá, horí, zbierka básní a aforizmov; s recesijnou sebairóniou a intelektuálnym nadhľadom prejavil básnickú invenciu v aforistickom výraze a pásmovej skladbe;
 1998 — Niekto ako boh, experimentátorská zbierka;
 2002 — Buď vôňa tvoja, experimentátorská zbierka;
 2002 — Kmitočet tvojich bokov (výber ľúbostnej poézie);
 2003 — Театър Живот / Divadlo Život (Bulharsko, výber z básnickej tvorby)
 2004 — Починка Титаника / Oprava Titaniku (Ruská federácia, výber z básnickej tvorby);
 2004 — Táranie nad hrobom (výber z básnickej tvorby);
 2005 — Поправката на Титаник / Oprava Titaniku (Macedónsko, výber z básnickej tvorby);
 2007 — Zašifrovaná jeseň, experimentátorská zbierka;
 2007 — Із кузни часу — Антологія сучасної словацької поезії / Z vyhne času — Antológia súčasnej slovenskej poézie,
 2009 — Поезія, молитва серца — Антологія словацької поезії / Poézia, modlitba srdca — Antológia slovenskej poézie,
 2009 — Třetí skupenství muže (Česká republika, výber z básnickej tvorby a aforizmov) dostupné online  
 2014 — A Dictionary of Foreign Dreams / Slovník cudzích snov (Veľká Británia, výber z básnickej tvorby);
 2018 — Реконструкција Титаника / Oprava Titaniku (Srbsko, výber z básnickej tvorby);

Афоризми 

 1996 — Dobrá zrada nad zlato, ironicko-sarkastický text;
 1999 — Satanovisko, ironicko-sarkastický text;
 2000 — Pes hore bez, ironicko-sarkastický text;
 2002 — Špinavé čistky, ironicko-sarkastický text;

Вибрані твори 

 1986 — Vladimír Bahna, knižná monografia o živote a diele filmového režiséra
 2000 — Generál Lorenc — Dešifrovaný svet, exkluzívne rozhovory;
 2002 — Rozhovory (o štátnosti) 
 2003 — Nad vedou (literárno-dramatické reflexie)
 2006 — Spy Dictionary / Špionážny slovník 
 2006 — Špión z Bratislavy (s Gabrielou Holčíkovou) 
 2006 — Špionážne skratky 
 2009 — Hovorca samého seba, kniha rozhovorov so spisovateľom Pavlom Janíkom

Драма 

 1980 — Štvrtá osoba jednotného čísla, rozhlasová hra;
 1986 — Tuctová komédia, rozhlasová hra (v roku 1987 uvedené aj ako televízna hra)
 1988 — Škrupinový zámok, rozhlasová hra
 1993 — Súkromný striptíz (časopisecky vyšlo už v roku 1990, v roku 1993 uvedené ako divadelná hra, v roku 1997 ako televízna hra);
 1992 — Maturitný oblek (časopisecky vyšlo už v roku 1992, v tomto roku tiež uvedené ako rozhlasová hra); dostupné online 
 1998 — Pasca na seba (časopisecky vyšlo už v roku 1995); dostupné online 
 2003 — Nežná klauniáda, rozhlasová hra; dostupné online 
 2004 — Nebezpečné veselohry (knižný súbor troch divadelných hier); dostupné online   
 2004 — Dangerous Comedies / Nebezpečné veselohry (Kanada; súbor troch divadelných hier); dostupné online 
 2005 — Bez motívu, rozhlasová hra; dostupné online 
 2006 — Bez zábran, rozhlasová hra; dostupné online 
 2006 — Bez záruky, rozhlasová hra; dostupné online 
 2006 — Опасные комедии / Nebezpečné veselohry (Ruská federácia; knižný súbor troch divadelných hier); dostupné online

Переклади 

 1987 – Zem je obežnica Mesiaca (Leonel Rugama; spolu s Janom Kašparom a Dagmar Morenovou) 
 1988 — Oblohy všetkých farieb (Justinas Marcinkevičius; spolu s Milanom Tokárom) 
 1989 — Dokonané je (Konstatinos Kavafis; spolu s Ivanom Gavorom) 
 1991 — Nové základy experimentálnej psychológie (Břetislav Kafka) 
 2006 — Veľká vrecková láska (Karel Sýs)

Джерела 

 Pavol Janík  — Literárne informačné centrum
 Pavol Janík  — Autorská stránka

Словацькі поети
Словацькі письменники
Драматурги